Лобода, Пётр Григорьевич (род. 1949) — основатель и директор Одесского музея нумизматики.
 Лобода, Пётр Григорьевич (1907—1979) — советский российский актёр театра и кино.